Строльман () — фамилия. Известные носители:
 Строльман, Алексей Петрович (1811—1898) — горный инженер, писатель.
 Строльман, Антон (род. 1986) — шведский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».
 Строльман, Сергей Алексеевич (1854—1937) — горный инженер.